Periegops är ett släkte av spindlar. Periegops ingår i familjen Periegopidae. 

Periegops är enda släktet i familjen Periegopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Periegops